Gelria (fabriek), voormalige automobielen fabriek in Arnhem
 Scheepswerf Gelria, een voormalige scheepswerf in Nijmegen
 Gelria (voetbalclub), voormalige voetbalclub uit Velp
 Villa Gelria, een villa in Groningen